Сборная Буркина-Фасо по футболу представляет Буркина-Фасо в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация — Буркинийская федерация футбола. Сборная Буркина-Фасо до 1984 года выступала под названием сборной Верхней Вольты. В 2013 сборная смогла дойти до финала Кубка африканских наций.

История 
Начиная с отборочного турнира к чемпионату мира 1998 года, буркинийская сборная регулярно участвует в отборочных кампаниях. Все её попытки, включая отборы к чемпионатам мира 1978 и 1990 годов, закончились неудачей. Внутри континента сборная Буркина-Фасо добилась гораздо больших успехов — шесть участий в финальных розыгрышах Кубка африканских наций. На КАН 2013 буркинийская сборная завоевала серебряные медали, проиграв в финале сборной Нигерии 0:1. Второй раз  в своей истории медали Кубка африканских наций сборная Буркина-Фасо завоевала в 2017. На этот раз бронзовые медали. В полуфинале турнира проиграли Египту по пенальти, затем обыграли Гану в матче за 3-е место.

Чемпионат мира 
 1930 — 1974 — не принимала участия
 1978 — не прошла квалификацию
 1982 — не принимала участия
 1986 — не принимала участия
 1990 — не прошла квалификацию
 1994 — снялась с квалификации
 1998 — 2022 — не прошла квалификацию

Кубок Африканских Наций 
 1957 — 1965 — не принимала участия
 1968 — не прошла квалификацию
 1970 — снималась с квалификации
 1972 — снималась с квалификации
 1974 — не прошла квалификацию
 1976 — не принимала участия
 1978 — групповой этап (как Верхняя Вольта)
 1980 — не принимала участия
 1982 — не прошла квалификацию
 1984 — не принимала участия
 1986 — не принимала участия
 1988 — не принимала участия
 1990 — не прошла квалификацию
 1992 — не прошла квалификацию
 1994 — снялась с квалификации
 1996 — групповой этап
 1998 — 4-е место
 2000 — групповой этап
 2002 — групповой этап
 2004 — групповой этап
 2006 — не прошла квалификацию
 2008 — не прошла квалификацию
 2010 — групповой этап
 2012 — групповой этап
 2013 — финалист
 2015 — групповой этап
 2017 — 3-е место
 2019 — не прошла квалификацию
 2021 — 4-е место

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Каму Мало для участия в матчах Кубка африканских наций 2021, который пройдёт в Камеруне с 9 января по 6 февраля 2022 года.
 Игры и голы приведены по состоянию на 16 ноября 2021 года:

Известные футболисты 
 Абдулайе Сиссе
 Амаду Кулибали
 Поль Кулибали
 Мумуни Дагано
 Аристид Бансе
 Иссуф Коне
 Шарль Каборе
 Ибрахим Гнану
 Джонатан Питройпа
 Бенджамин Балима
 Бертран Траоре
 Бакари Коне

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт БФФ
 Статистика на РСССФ
 Сборная Буркина-Фасо на сайте ФИФА
 Матчи сборной Буркина-Фасо на сайте Eloratings.net

Буркина-Фасо
 
Сборные Буркина-Фасо